James Cowan, statista nel Canada dell'Ovest
James Cowan, calciatore dell'Aston Villa del XIX secolo
James Cowan, scrittore neo zelandese del XX secolo
James Cowan (1942-2018), scrittore australiano
James Cowan, calciatore scozzese degli anni quaranta e cinquanta

Pagine correlate 
Jim Cowan, Senatore Canadese della Nuova Scozia
Jimmy Cowan, giocatore di rugby della Nuova Zelanda